Trinacria – uno degli antichi nomi della Sicilia; dalla lingua greca Trinacria, che potrebbe significare treis (tre) e àkra (promontori) che rappresentano i tre "vertici" del "triangolo" (la Sicilia)
 Trinacria – figura araldica, derivata dal Triscele
 Trinacria – panfilo reale italiano
 Trinacria – caratteristica di albedo di Marte
 Trinacria – traghetto
 Regno di Trinacria – antico stato situato in Sicilia, nato nel 1282